Галерея сучасного мистецтва
 Галерея сучасного мистецтва (Глазго)
 Галерея сучасного мистецтва (Вагнер)